

Code 
kon est un code qui peut désigner :
 kon, le kikongo, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 

 Hidemi Kon (1903-1984), critique littéraire et essayiste japonais ;
 Igor Kon (1928-2011), sociologue, sexologue et universitaire russe ;
 Michiko Kon (1955-), photographe japonaise ;
 Marko Kon (1972-), chanteur serbe ;
 Satoshi Kon (1963-2010), réalisateur japonais ;
 Wajirō Kon (1888-1973), architecte japonais ;
 Yosuke Kon (1978-), joueur de hockey sur glace japonais.

personnages fictifs
 Ray Kon, personnage du manga Beyblade.

Divers 
Kon peut aussi faire référence à :
 kūn, ou kon, est un trigramme du Yi Jing.
 un ancien dieu des peuples établis sur les côtes du Pérou, qui aurait été la personnification du tremblement de terre.
 une mascotte du manga Bleach.
 Kon, un village du Cameroun situé dans la région du Centre.
 Kon, un spiritisme malveillant dans la communauté Bassa.
 Kon-Boot, un logiciel utilitaire.

Code